Чиконкоак има више значења:

 Чиконкоак (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Чиконкоак (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику